plantengeslacht, zie Nagelkruid
 Geum (rivier), rivier in Zuid-Korea